Der Fuchs steht für:

 Der Fuchs (1982), Originaltitel The Grey Fox, kanadischer Spielfilm von Phillip Borsos
 Der Fuchs (2022), Historiendrama von Adrian Goiginger
 Der Fuchs (Fernsehserie), deutsche Kriminalserie 

Siehe auch:
 Fuchs